Julio Cabero Almenara (Sevilla, 1958) es un catedrático español de la Universidad de Sevilla. Experto en introducir la tecnología en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Biografía 
Es un profesor de la Universidad de Sevilla, especialista en tecnología educativa. Es el director del Secretariado de Innovación Educativa de la Universidad de Sevilla, director del grupo de Investigación Didáctica (HUM 390) y director de la Revista Pixel Bit. Revista de Medios y Educación, es miembro de consejos científicos de otras revistas y organizador y presidente de comités científicos de congresos nacionales e internacionales.

También ha desarrollado varios proyectos de investigación, para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y para organismos Iberoamericanos como la OEI y numerosas universidades

Docencia 
Ha ejercido profesionalmente en distintas Universidades por todo el mundo, contando con el rango de Catedrático de la Universidad de Sevilla, resolución 1 de marzo del 2000 (B.O.E. 25 de marzo del 2000). Es doctor en  Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y Licenciado de Grado en Filosofía y CC. de la Educación (Sección Pedagogía).​ El primer ejercicio profesional en la Universidad se produjo en 1982 como profesor encargado del ICE de la Universidad de Sevilla; centro que actualmente dirige junto con el Secretariado de Innovación Educativa. 

Ha dirigido más de 30 tesis doctorales en diversas universidades del mundo. 

Ha sido durante 22 años director del Secretariado de Recursos Audiovisuales de la Universidad de Sevilla y actualmente es Director del Secretariado de Innovación Educativa y del ICE (Instituto de CC de la Educación)

Publicaciones 
Sus trabajos principalmente están dedicados a la Tecnología Educativa y a la innovación educativa, destacando la publicación de más de 150 libros y capítulos de libros, en editoriales de impacto en su área de trabajo como es la Tecnología Educativa. ​

Bibliografía

Enlaces externos 

 Google Scholar
 Perfil Investigador Universidad de Sevilla
 ORCID.
 Researchgate
 Academia EU

Hombres 
Nacidos en Sevilla 
Catedráticos de la Universidad de Sevilla